Danis ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna J. Danis (1922–2014), klinische Psychologin
 Louison Danis (* 1951), kanadische Schauspielerin und Regisseurin
 Robert Danis (1880–1962), belgischer Chirurg und Hochschullehrer 
 Yann Danis (* 1981), kanadischer Eishockeytorwart

Danis steht für:
 Danis-Tavanasa, ein Ortsteil der politischen Gemeinde Breil/Brigels im Kanton Graubünden, Schweiz
 Piz Danis, ein Berg im Kanton Graubünden, Schweiz
 Danis (Gattung), eine Gattung von Schmetterlingen